Ажен може да се односи на:
Ажен (Крез)
Ажен (Лот и Гарона)
Ажен (рагби јунион)